Suctobelbata är ett släkte av kvalster. Suctobelbata ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Suctobelbata